Вейине () — название населённых пунктов.

Литва 
 Вейине — село в Игналинском районе.
 Вейине — село в Кельмеском районе.
 Вейине — село в Швянчёнском районе.